Escala är ett släkte av kackerlackor. Escala ingår i familjen småkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Småkackerlackor